Осак може да се односи на:

 Осак, биљка из породице купусњача (Brassicaceae);

или:

 Осак, насељено место у Француској.